

Джонсвілл — місто, штат Індіана
 Джонсвілл — місто, штат Луїзіана
 Джонсвілл — місто, штат Мічиган
 Джонсвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Джонсвілл — місто, штат Південна Кароліна
 Джонсвілл — місто, штат Вірджинія